Le Rituel, roman d'Adam Nevill (2011).
 Le Rituel, film réalisé par David Bruckner (2017), inspiré du roman.